Rue du Douanier-Rousseau (Laval)
 Rue du Douanier-Rousseau (Paris)